W Polsce:
 Radoszyce – miasto w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Radoszyce
 Radoszyce – dawna gmina wiejska istniejąca do 1870 roku w guberni radomskiej
 Radoszyce – dawna gmina wiejska istniejąca do 1943 roku w woj. kieleckim 
 Radoszyce – dawna gromada
 Radoszyce – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Rudna 
 Radoszyce – wieś w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Komańcza

Linki zewnętrzne